Verona Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Verona Apartments (Massachusetts), NRHP-ID: 09000882
 Verona Apartments (Michigan), NRHP-ID: 86001040
 Verona Apartments (Ohio), NRHP-ID: 08000625